Trinity Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Protestant Episcopal Church (Galveston, Texas), NRHP-ID 79002946
 Trinity Protestant Episcopal Church (Parkersburg, West Virginia), NRHP-ID 82001790